Кубок Узбекистана по футболу 2014 года — футбольный турнир в котором участвовали 38 профессиональных клубов.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1-го раунда. В 1-м раунде 24 клуба Первой лиги сыграли между собой в 1-м матче. Во 2-м раунде к 12 победителям 1-го раунда присоединились 12 клубов Высшей лиги.

В 3-м раунде 12 победителей 2-го раунда выявили 6 сильнейших. В 1/4 финала к ним присоединились 2 лучших клуба чемпионата Узбекистана 2013 года — ташкентские «Бунёдкор» и «Локомотив».

Финальный матч состоялся 12 ноября 2014 года в Алмалыке на одноимённом стадионе между ташкентскими клубами «Локомотив» и «Бунёдкор». Обладателем Кубка впервые стал «Локомотив».

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Турнирная сетка

1/4 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 
 
 
 

2013/2014
Спорт в Узбекистане в 2014 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2014